Ляшки Муровані () — історична назва нинішніх сіл:

 Муроване (Пустомитівський район)
 Муроване (Старосамбірський район)